Исматов — фамилия; имеет женскую форму Исматова.
 Исматов, Асат (1907—1953) — советский актёр театра и кино.
 Исматов, Махмуд (1920—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Исматова, Гузаль (1996—2021) — узбекская боксёрша.